Rebenich ist der Familienname folgender Personen:

 Gerlinde Huber-Rebenich (* 1959), deutsche Altphilologin und Mittellateinische Philologin
 Stefan Rebenich (* 1961), deutscher Althistoriker